Touro ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Touro (1738–1783), jüdischer Führer
 Judah Touro (1775–1854), amerikanisch-jüdischer Geschäftsmann und Philanthrop

Touro ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:
 Touro (Vila Nova de Paiva), eine Gemeinde in Portugal
 Touro (A Coruña), eine Gemeinde in der Provinz A Coruña in Galicien, im Norden Spaniens
 Touro (Parroquia), Verwaltungseinheit in der Provinz A Coruña, in Galicien, im Norden Spaniens

Siehe auch
 Touro College
 Touro College Berlin